Waverly Village Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Waverly Village Hall (Waverly, Minnesota), NRHP-ID 02000613
 Waverly Village Hall (Waverly, New York), NRHP-ID 03000600